

Carriera

Club 
Il 1º settembre 2014 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra greca del .

Collegamenti esterni